Маркеев — русская фамилия и топоним.
 Маркеев, Анатолий Павлович (род. 1942) — советский и российский учёный-механик, автор работ в области теоретической механики.
 Маркеев, Михаил Иванович (1905—1970) — высокопоставленный деятель ОГПУ/НКВД/МВД СССР, генерал-майор.
 Маркеев, Олег Георгиевич (1963—2009) — русский писатель, переводчик.

Топоним 
 Маркеев — посёлок в Чаплинском районе Херсонской области Украины.